Saint-Thibault (Aube)
 Saint-Thibault (Côte-d'Or)
 Saint-Thibault (Oise)
ook:
Saint-Thibault-des-Vignes, Seine-et-Marne

Saint-Thibaud-de-Couz, Savoie
Saint-Thibaut, Aisne
Saint-Thiébaud, Jura
Saint-Thiébault, Haute-Marne